Georg von Reutter (1656-1738), compositore
Georg von Reutter (1708-1772), compositore, figlio del precedente